Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'Union douanière est un poste de la commission européenne. Le commissaire actuel est Paolo Gentiloni. 

Avant la commission Prodi, le titre était celui de commissaire européen aux Affaires économiques et financières, puis de commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires dans les commissions Prodi et Barroso.

Liste des commissaires

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Économie de l'Union européenne

Liens externes
 Site du commissaire
 Site de la Direction générale des affaires économiques et financières

Personnalité de la finance